El nombre Elizabeth May puede referirse a las siguientes personas:

Elizabeth May McClintock, botánica estadounidense;
Elizabeth May, abogada canadiense;
Elizabeth May, triatleta luxemburguense;